Pittis – cognome italiano
Domenico Pittis – ex hockeista su ghiaccio canadese di origini italiane 
Jonathan Pittis – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Riccardo Pittis – ex cestista italiano